Пауатлан (), официальное название Пауатлан дель Валле — муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла, находится на северо-западе штата. Пауатлан находится в горном регионе Сьерра Норте в Центральной Мексике . Население на 2010 год — 20619 человек.
В центральной части города дороги вымощены камнем, а дома традиционно насчитывают два этажа и украшены кованными балконами. Крыши высокие и покрыты красной черепицей.
На центральной рыночной площади продаются текстильные и кожаные изделия ручной работы, а также керамика и другие изделия народного промысла.

Перед Великим пасхальным постом  в городе проходит Карнавал «Huehues of Pahuatlán», длящийся восемь дней.
25 июня город отмечает мессами и праздничным шествием с фейерверками праздник одного из двенадцати апостолов Иисуса- Иакова, считающегося покровителем городского прихода.

История 
Начало городу положило строительство монастыря  августинцами  в 1532 году. Муниципальный статус получен в 19 веке.

Муниципалитеты Пуэблы